Schillaci ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Schillaci (* 1967), italienischer Ringer
 Giuseppe Schillaci (* 1958), italienischer Geistlicher, Bischof von Nicosia
 Orazio Schillaci (* 1966), italienischer Arzt und Politiker
 Salvatore Schillaci (* 1964), italienischer Fußballspieler